

Codici 
 E65 – codice ECO della difesa est indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E65 – strada europea Malmö – La Canea